Die Seguros Bolívar Open San José 2011 war ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. März 2011 in San José stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 13 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 202 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 195 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 191 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in San José (Costa Rica)